Palazzo Comunale ist der Name für ein Rathaus in Italien. Folgende Gebäude dieses Namens existieren in italienischen Städten:
 Palazzo dell’Arengo oder Palazzo Comunale in Ascoli Piceno
 Palazzo Comunale in Assisi
 Palazzo Comunale in Bobbio
 Palazzo d’Accursio oder Palazzo Comunale in Bologna
 Palazzo Comunale in Borgo San Lorenzo
 Palazzo Comunale in Cervia
 Palazzo Comunale in Cesena
 Palazzo Comunale in Cingoli
 Palazzo Comunale in Crema
 Palazzo del Comune in Cremona
 Palazzo Comunale in Favara
 Palazzo Comunale in Fidenza
 Palazzo Comunale in Filottrano
 Palazzo Comunale in Foligno
 Palazzo Comunale in Forlì
 Palazzo Milesi oder Palazzo Comunale in Gromo
 Palazzo Comunale in Grosseto
 Palazzo Comunale in Jesi
 Palazzo Comunale in Langhirano
 Palazzo Comunale in Lastra a Signa
 Palazzo Comunale in Licodia Eubea
 Palazzo Comunale in Livorno
 Palazzo Comunale in Marino
 Palazzo Zanca oder Palazzo Comunale in Messina
 Palazzo Comunale in Mirandola
 Palazzo Comunale in Modena
 Palazzo Comunale in Montepulciano
 Palazzo Comunale in Nepi
 Palazzo Comunale in Nocera Inferiore
 Palazzo Comunale in Norcia
 Palazzo Comunale in Osimo
 Palazzo Comunale in Padua
 Palazzo del Comune in Parma
 Palazzo Mezzabarba oder Palazzo Comunale in Pavia
 Palazzo Comunale in Piacenza
 Palazzo Comunale in Piombino
 Palazzo degli Anziani oder Palazzo Comunale in Pistoia
 Palazzo Comunale in Prato
 Palazzo del Comune in Reggio nell’Emilia
 Palazzo Comunale in Rieti
 Palazzo Avitaja oder Palazzo Comunale in Ruvo di Puglia
 Palazzo Comunale in San Gimignano
 Palazzo Comunale in San Miniato
 Palazzo Comunale in San Severino Marche
 Palazzo Comunale in Scarlino
 Palazzo Comunale in Senigallia
 Palazzo Pubblico oder Palazzo Comunale in Siena
 Palazzo Comunale in Sovana
 Palazzo Comunale in Strambino
 Palazzo Comunale in Torrita di Siena
 Palazzo Comunale in Ulassai
 Palazzo Comunale in Urbino

Siehe auch:
 Palazzo Municipale
 Palacio Municipal